Полянин — русская фамилия; имеет женскую форму Полянина.

Известные носители 
 Полянин, Александр Яковлевич (род. 1929) — российский учёный.
 Полянин, Андрей Дмитриевич (род. 1951) — российский физик.
 Полянин, Василий Васильевич (1927—1995) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Полянин, Дмитрий Борисович (род. 1980) — российский футболист.
 Полянин, Иван Васильевич (1920—1999) — марийский советский государственный и хозяйственный деятель, депутат Верховного Совета СССР V созыва.

См. также 
 Паленин
 Полянский